Enrico Cossovich – poeta e giornalista italiano
 Marco Cossovich – patriota italiano, componente della spedizione dei Mille